

Patronyme 

 Charles Baltet (1830-1908), un pépiniériste français ;
 Claude Baltet (1832-1918), un homme politique français ;
 Éric Dumont-Baltet, un horticulteur et pépiniériste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme